Homa peut désigner :
 Homa, les cérémonies autour du feu dans l'hindouisme ;
 Homa, un oiseau mythique dans la mythologie perse ;
 Homa, une langue bantoue éteinte du Sud-Soudan ;
 Homa, un club de football en Iran ;
 Homa, une chaine de télévision iranienne ;
 Homa, un prénom iranien très populaire ;
 Homa, une source d'eau d'Israël ;
 Homa, deuxième album du groupe québécois DobaCaracol ;
Homa Appliances, un fabricant chinois d'électroménager.

Homa, district de l'ouest de l’Éthiopie ;
Hochelaga-Maisonneuve, quartier de Montréal au Canada connu familièrement sous le nom abrégé de « HoMa ».

Voir aussi 
 HOMA, acronyme pour Homeostasis model assessment of insulin resistance, une méthode d'évaluation de la résistance à l'insuline en médecine.

Sigle de 4 caractères